Краковские ворота — слово польского происхождения, имеющее следующие значения:

 Краковские ворота (геология) — тектоническое понижение между Силезско-Малопольской возвышенностью и предгорьями Карпат в Польше.
 Краковские ворота (Варшава) — ныне несуществующие ворота, которые окружали Королевский замок в Варшаве, Польша.
 Краковские ворота (Люблин) — историко-архитектурный памятник в городе Люблин, Польша.